Виктор  Каштанов: Каштанов, Виктор Алексеевич (1934) — советский и российский математик.
 Каштанов, Виктор Васильевич (род. 1941) — советский хоккеист.